Aeger o Ægir – gigante e re del mare nella mitologia norrena
 Aeger – genere di crostaceo fossile del Giurassico, simile a un gambero

Pagine correlate
Aegir (disambigua)